

Patronyme 

 Virginie Déjazet (1798-1875), actrice de théâtre française ;
 Eugène Déjazet (1819-1880), son fils, compositeur français et un directeur de théâtre français.

Toponyme 

 Théâtre Déjazet, salle de spectacle française du  de Paris.